Ви́ктор Алекса́ндрович Кузнецо́в:* Кузнецов, Виктор Александрович (1937—2020) — домрист, народный артист России, профессор Нижегородской консерватории.
 Кузнецов, Виктор Александрович (род. 1961) — советский пловец.
 Кузнецов, Виктор Александрович (род. 1960) — современный российский художник.